Abreviació del nom Francesc. Personatges que l'usen habitualment:
 Francesc Vila i Rufas (1927-2006), dibuixant que signava com Cesc.
 Cesc Fàbregas (1987), futbolista.
 Cesc Gay (1967), director i guionista de cinema.